Лукаш Гурка (буський староста)
 Лукаш Гурка (яворівський староста)